Матчи претендентов 1971 — этап соревнований на первенство мира по шахматам, где выявляется претендент на матч с чемпионом мира.
Роберт Фишер - абсолютный рекордсмен в матчах: он одержал победу над Марком Таймановым (СССР) и Бентом Ларсеном (Дания) с сухим счётом 6:0, также разгромил Т.Петросяна - 6,5:2,5. 
8 участников, в том числе Т. Петросян (экс-чемпион мира), В. Корчной (финалист предыдущего матча претендентов), а также 6 призёров межзонального турнира 1970 — Е. Геллер, Б. Ларсен, М. Тайманов, В. Ульман, Р. Фишер, Р. Хюбнер. 

 В ч/ф матчах Петросян выиграл у Хюбнера (Хюбнер сдал матч досрочно после 1-го поражения в 7-й партии), Корчной — у Геллера, Ларсен — у Ульмана, Фишер — у Тайманова;
 В п/ф матчах Петросян — у Корчного и Фишер — у Ларсена.
 В финале Фишер победил Петросяна и с рекордным результатом для претендентских матчей — 18½ очков из 21 (в 3 матчах) завоевал право на матч с чемпионом мира Б. Спасским.

Таблицы матчей

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Литература

Ссылки 
 Партии матчей на сайте pgnmentor.com
 Матчи претендентов 1971

Матчи претендентов
1971 год в шахматах